Pavić oder Pavic ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Pavić (* 1989), kroatischer Tennisspieler
 Armin Pavić (1844–1914), kroatischer Literaturhistoriker 
 Florian Pavic (* 1986), deutscher Kickboxer
 Ingrid Pavic (* 1988), deutsch-kroatische Fernsehdarstellerin, Moderatorin und Model
 Ivan Pavić (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Josip Pavić (* 1982), kroatischer Wasserballspieler
 Markus Pavic (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Mate Pavić (* 1993), kroatischer Tennisspieler 

 Vladimir Pavic (* 1972), deutscher Schauspieler